Kleinklauwotter, de kleinste otter ter wereld
 Sero (rapper), een Duitse rapper